Op het Australian Open 2019 speelden de mannen in het dubbelspel van 16 tot en met 27 januari.

Algemeen

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2019